101 Reykjavik – powieść Hallgrimura Helgasona
 101 Reykjavik – film z 2000 w reżyserii Baltasara Kormákura, ekranizacja powieści
 101 Reykjavik – ścieżka dźwiękowa filmu